Гран-при Бельгии 1994 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года. Прошёл на трассе Спа-Франкоршам в Спа, Бельгия. Соревнования состоялись 28 августа 1994 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Деймон Хилл 1:57,117.
 Круги лидирования: 1-28 Михаэль Шумахер, 29 Дэвид Култхард, 30-44 Михаэль Шумахер.
 Михаэль Шумахер был дисквалифицирован с первого места после гонки по решению стюардов, т.к. планка на днище автомобиля была сточена больше допустимого предела.
 Первый поул-позишн в истории команды Jordan и в карьере Рубенса Баррикелло.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии
Скандалы в Формуле-1